ICM — аббревиатура:

 Inner cell mass (Внутренняя клеточная масса)
 International Congress of Mathematicians (Международный конгресс математиков)
 Interim Control Module (Модуль временного управления)